ВПС (), или Ваасан Паллосеура — финский футбольный клуб из города Вааса, провинция Остроботния. Основан в 1924 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Элиза» общей вместимостью до 6 000 зрителей. Действующий участник Юккёнена, первого дивизиона чемпионата Финляндии по футболу.

История 
В 1945 и 1948 годах ВПС становится чемпионом Финляндии по футболу.

В 1977 году ВПС заняв последнее 12 место покидает высший дивизион.

В 1994 году ВПС занимает 2 место во втором дивизионе и спустя 17 лет возвращается в высший дивизион.

С 1995 по 2002 годы ВПС выступал в Вейккауслиге. В 1997 и 1998 году ВПС становится серебряным призёром чемпионата Финляндии. В 2002 году ВПС занимает 11 место в чемпионате и уступив в переходном турнире вылетает в Юккёнен, где играет с 2003 по 2005 годы.

С 2006 по 2019 годы ВПС выступал в Вейккауслиге.

В 2013 году ВПС стал бронзовым призёром чемпионата Финляндии.

В сезоне 2019 ВПС занял последнее место и спустя 14 лет, проведённых в Вейккауслиге вылетел в Юккёнен.

Достижения 
Вейккауслига
  Чемпион (2): 1945, 1948
  Серебряный призёр (5): 1932, 1941, 1949, 1997, 1998
  Бронзовый призёр (2): 1938, 2013

Кубок Финляндии
  Финалист (1): 1972

Кубок финской Лиги
  Победитель (2): 1999, 2000
  Финалист (2): 1997, 2014

Статистика выступлений с 1995 года

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба «ВПС», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь
  Юсси Яаскеляйнен (1996—1997)
  Вели Лампи (2002—2004, 2016—2017)
  Пюрю Сойри (2015—2017)
  Евгений Кобозев (2016)
  Йонас Левянен (2016—2017)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Финляндии
ФК «ВПС»
Вааса